Višnjevo je ime več naselij:

 Višnjevo, Gacko, Bosna in Hercegovina
 Višnjevo, Travnik, Bosna in Hercegovina
 Višnjevo, Plav, Črna gora
 Višnjevo, Belorusija, Belorusija